

Astronomia
 2598 Merlin – asteroide della fascia principale
 MERLIN – Rete di radiotelescopi interferometrici

Aziende
Merlin – fabbrica di motociclette spagnola
Merlin Entertainments – azienda inglese del settore dei parchi di divertimento

Geografia
 Stati Uniti d'America
Merlin - census-designated place della contea di Josephine, Oregon

Industria aerospaziale
Merlin – motore a razzo sviluppato dalla SpaceX per i suoi lanciatori Falcon 1 e Falcon 9
Rolls-Royce Merlin – motore aeronautico della seconda guerra mondiale prodotto dalla Rolls-Royce Limited
Merlin – nome con cui nelle forze armate del Regno Unito, Danimarca e Portogallo, è chiamato l'elicottero militare AW101 prodotto da AgustaWestland

Musica
Merlin – gruppo musicale formato dall'attore Dino Merlin
Merlin – album dei Merlin
Merlin – album dei Kayak

Onomastica
Merlin – forma inglese del nome proprio di persona Merlino

Persone
Alessandra Merlin – ex sciatrice alpina italiana
Barbara Merlin – ex sciatrice alpina italiana
Claudine Merlin – montatrice francese
Dino Merlin – musicista e attore bosniaco
Giuseppe Merlin – pugile e sollevatore italiano
Jan Merlin – attore cinematografico e televisivo statunitense
Jean-Claude Merlin – astronomo francese
Joanna Merlin – attrice statunitense
Lina Merlin – partigiana e politica italiana, prima firmataria della Legge Merlin, sull'abolizione delle case chiuse
Luigi Merlin – politico italiano
Mario Merlin – militare italiano
Michelangelo Merlin – fisico italiano
Philippe-Antoine Merlin de Douai – politico e giurista francese
Renzo Merlin – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Sidney Merlin – tiratore a segno e botanico britannico
Tina Merlin – giornalista, scrittrice e partigiana italiana
Umberto Merlin – politico italiano

Televisione
Merlin - serie televisiva di produzione tedesca
Merlin – serie televisiva di produzione inglese
Merlin – miniserie televisiva di produzione francese

Altro 
 Merlin – gioco elettronico portatile presentato dalla Parker Brothers nel 1978

Pagine correlate
Merlino (disambigua)